Hyżne (plaats), plaats in Polen
 Hyżne (gemeente), gemeente in Polen